Le elezioni legislative in Francia del 2012 nelle 577 circoscrizioni dell'Assemblea nazionale videro i seguenti risultati.

Riepilogo dei voti
I voti di cui ai risultati proclamati dalle «commissions de recensement» (CR) differiscono, seppur di misura, dalla sommatoria dei voti effettuata sulla base dei dati divulgati per ogni singola circoscrizione dallo stesso ministero dell'interno.

Ripartizione dei seggi
Riepilogo dei seggi per «nuance» e per partito. Agli effetti dei risultati elettorali, la «nuance» è ascritta dal ministero dell'interno a ciascuno dei candidati.

Risultati

Collegamenti esterni 

2012
Liste di politici francesi